Вернандер — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вернандер, Александр Петрович (1844—1918) — русский инженер-генерал (с 6 декабря 1906 года).
 Вернандер, Наталья Борисовна (1901—1986) — советский учёный, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, почвовед.
 Вернандер, Татьяна Борисовна (1903—1979) — советский геоботаник, кандидат биологических наук